Gefängnis Moabit steht für
 Zellengefängnis Lehrter Straße 
 Justizvollzugsanstalt Moabit